Eiler Hagerup kan syfta på:

 Eiler Hagerup (1684–1743), biskop i Trondhjem
 Eiler Hagerup (1718–1789), biskop i Kristiansand
 Eiler Hagerup (1736–1795), amtmand
 Eiler Hagerup (1766–1826), präst

Se även 

 Eiler Henning Hagerup